La Noue est un patronyme notamment porté par :
 Charles de La Noue (1843-1908), homme politique français ;
 François de La Noue (1531-1591), huguenot français du  ;
 Odet de La Noue (-1618), homme de guerre et poète français de la fin du  au début du  ;
 Jean de la Noue (1912-1949), pilote de ligne français, commandant de bord du Lockheed Constellation lors de l'accident du vol Paris-New York d'Air France aux Açores le  ;
 Jean-Baptiste Simon Sauvé de La Noue (1701-1760), acteur français, sociétaire de la Comédie-Française ;
 Zacharie Robutel de La Noue (1665-1733), militaire français.

La Noue est également un toponyme, avec le sens de « prairie humide », « marécage », hérité du gaulois nauda. Il est donné à : 
 La Noue, commune française du département de la Marne ;
 La Noue, quartier de la ville d'Auxerre, dans le département français de l'Yonne ;
 Rue La Noue-Bras-de-Fer, une voie publique du quartier de l'île de Nantes, à Nantes dans l'ouest de la France.
 Plusieurs lieux-dits dont :
lieu-dit de la commune française de Saint-Igny-de-Vers, dans le département du Rhône ;
 lieu-dit de la commune française de La Petite-Boissière, dans le département des Deux-Sèvres ;
 hameau intégré à la commune de Sainte-Marie-de-Ré en Charente-Maritime ;
hameau de la commune française de La-Celle-les-Bordes, dans le département des Yvelines.
 de nombreux cours d'eau, dont :
 la Noue, affluent de la Garonne (Haute-Garonne, ),
 la Noue, affluent de la Tenarre (Saône-et-Loire, ),
 la Noue, affluent de la Seine (Seine-et-Marne, ),
 la Noue, affluent de la Saône (Saône-et-Loire, ),
 la Noue, affluent de la Couze d'Ardes (Puy-de-Dôme, ),
 la Noue, affluent de la Charente (Charente, ),
 la Noue, affluent de la Sonnette (Saône-et-Loire, ),
 la Noue, affluent de l'Ixeure (Nièvre, ),
 la Noue, affluent du ruisseau de Marcenay (Côte-d'Or, ),
 la Noue, affluent de l'Ource (Côte-d'Or, ),
 la Noue, affluent de la Saône (Côte-d'Or, ),
 la Noue, affluent de la Menoge (Haute-Savoie, ),
 la Noue, bras de l'Essonne (Seine-et-Marne, ).

Notes et références

Voir aussi

Références 
 .

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie d'hydronyme